Franco Magnani heißen:
* Franco Magnani (General) (1909–1965), General der italienischen Alpini
 Franco Magnani (Erinnerungskünstler) (* 1934), italo-amerikanischer Künstler
 Franco Magnani (Radsportler) (* 1938), italienischer Radrennfahrer
 Franco Magnani (Theologe), italienischer Theologe